Stadio Silvio Piola puede referirse a un par de estadios de fútbol que en Italia lleva el nombre del futbolista:
 Estadio Silvio Piola (Novara), sede del Novara Calcio.
 Estadio Silvio Piola (Vercelli), sede del Pro Vercelli.